La Notice sur les travaux scientifiques de Pierre Curie a été écrite par Pierre Curie en 1902. Elle regroupe les fonctions et titres de l'auteur, la liste de ses publications jusqu'à cette période ainsi qu'un résumé de ses travaux en physique, en chimie, en piézoélectricité, en cristallographie et en radioactivité jusqu'à cette période. Elle comprend  et a été éditée par Gauthier-Villars. Elle n'a pas été rééditée mais peut être trouvée en format numérique. Voici son contenu :

Composition de l'ouvrage 

 Liste des travaux
 Résumé analytique
 Recherches sur la chaleur rayonnante, en collaboration avec Paul Desains (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences)
 Recherches sur la piézoélectricité, en collaboration avec Jacques Curie (Bulletin de la Société de Minéralogie, Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique)
 Recherches sur les déformations électriques de la tourmaline et du quartz, en collaboration avec Jacques Curie (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique)
 Études théoriques sur la symétrie en cristallographie et en physique (Bulletin de la Société de Minéralogie, Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève, Journal de Physique, Journal Lumière électrique)
 Recherches sur les propriétés magnétiques des corps à diverses températures (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique, Annales de Chimie et de Physique, Thèse de la Faculté des Sciences de Paris)
 Recherches sur les substances radioactives nouvelles, en collaboration avec Marie Curie (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Congrès de Physique)
 Recherches sur la radioactivité induite, en collaboration avec Marie Curie et André Debierne (Comptes rendus de l'Académie des Sciences)
 Recherches sur la charge électrique des rayons secondaires des rayons de Röntgen, en collaboration avec Georges Sagnac (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique)
 Recherches diverses
 Sur la formation des cristaux et sur les constantes capillaires des diverses faces (Bulletin de la Société de Minéralogie)
 Études sur le mouvement oscillatoire amorti (Journal Lumière électrique)
 Sur l'équation réduite de Van der Waals (Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève)
 Sur l'emploi des condensateurs à anneau de garde et des électromètres absolus (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique)
 Appareils nouveaux
 Quartz piézoélectrique, en collaboration avec Jacques Curie (Journal Lumière électrique, Annales de Chimie et de Physique)
 Électromètre apériodique, en collaboration avec Jacques Curie (Journal Lumière électrique)
 Électromètre à bilame de quartz, en collaboration avec Jacques Curie (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique)
 Électromètre astatique pouvant servir comme wattmètre, en collaboration avec René Blondlot (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique)
 Électroscope pour l'étude des corps radioactifs (Bulletin de la Société de Physique)
 Condensateur absolu à anneau de garde, en collaboration avec Jacques Curie (Annales de Chimie et de Physique)
 Dynamomètre de transmission avec système de mesure optique (Comptes rendus de l'Académie des Sciences)
 Balance de précision apériodique et à lecture directe des derniers poids (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Journal de Physique)
 Titres et fonctions

Références 
 Pierre Curie, Notice sur les travaux scientifiques de Pierre Curie, Gauthier-Villars, Paris, 1902.

Voir 
 Pierre Curie, Notice sur les travaux scientifiques de Pierre Curie, sur Wikisource.

Articles connexes

Liens externes 
 Notice sur les travaux scientifiques de Pierre Curie, sur le site de l'Académie des sciences.

Littérature en physique
Cristallographie
Radioactivité
1902
Pierre Curie